Mehrivan ist der Name von zwei Orten in welchen Perserteppiche hergestellt werden: 
 Mehrivan in der Hamadan (Provinz).
 Mehrivan, Dorf im Gebiet Heris in Ost-Aserbaidschan

Mehrivan steht außerdem für

 Mehrivan (Vorname), weiblicher türkischer Vorname